Koritna je lahko:
 Koritna, Dubrava (Hrvaška)
 Koritna, Semeljci (Hrvaška)